Los hadrosauroideos (Hadrosauroidea) son una superfamilia de dinosaurios ornitópodos iguanodontianos, que incluyen a los dinosaurios "pico de pato", o hadrosáuridos, y a sus parientes más cercanos. Muchos hadrosauroides primitivos, como Ouranosaurus con su espalda con vela, han sido tradicionalmente incluidos en el parafilético (agrupación no natural) "Iguanodontidae". Con los análisis cladísticos, la familia tradicional Iguanodontidae ha sido mayormente disuelta, y probablemente solo incluye a Iguanodon y quizás a sus parientes más cercanos.

Descripción 

Los hadrosauroides fueron herbívoros comunes que vagaron por las grandes planicies de inundación y bosques subtropicales, tales como el Edmontosaurus y Parasaurolophus. Son descendientes de los iguanodontes que vivieron a finales del Jurásico y comienzos del Cretácico. Contiene solamente una familia (Hadrosauridae), pero sirve para diferenciar a los miembros basales del clado.

Sistemática 

Hadrosauroidea se define como el clado más inclusivo que contiene al Parasaurolophus walkeri (Parks, 1922) pero no al Iguanodon bernissartensis (Boulenger, 1881).

Taxonomía 
La siguiente taxonomía sigue a Ramírez-Velasco et al, 2012 a menos que se anote lo contrario.
 Superfamilia Hadrosauroidea
 Altirhinus
 Bactrosaurus
 Batyrosaurus
 Bolong
 Claosaurus
 Equijubus
 Eolambia
 Fukuisaurus
 Gilmoreosaurus
 Glishades
 Gobihadros
 Huehuecanauhtlus
 Jeyawati
 Jintasaurus
 Jinzhousaurus
 Koshisaurus
 Levnesovia
 Lophorhothon
 Nanyangosaurus
 Penelopognathus
 Probactrosaurus
 Protohadros
 Siamodon
 Shuangmiaosaurus
 Tanius
 Tethyshadros
 Xuwulong
 Yunganglong
 Zhanghenglong
 Zuoyunlong
 Familia Hadrosauridae

Filogenia 
El cladograma sigue un análisis realizado por Wu Wenhao y Pascal Godefroit (2012).

Cladograma según Prieto-Márquez y Norell (2010).

Un análisis filogenético llevado a cabo por Ramírez-Velasco et al. (2012) encontró una gran politomía de todos los hadrosauroides que son más derivados que Probactrosaurus pero menos avanzados que Hadrosauridae. La exclusión de Claosaurus, Jeyawati, Levnesovia, Nanyangosaurus, Shuangmiaosaurus y Telmatosaurus de la politomía deriva en una topología mejor resuelta. El cladograma siguiente muestra la posición filogenética de Huehuecanauhtlus entre otros hadrosauroides siguiendo esta topología (sin mostrar las relaciones internas de Hadrosauridae).

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha y estado en TaxonSearch
 Hadrosauroidea en Palæos